Die Liste der schweizerischen Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates listet alle schweizerischen, ordentlichen Mitglieder und Ersatzmitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates seit dem Beitritt der Schweiz zum Europarat 1963.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates zählt 306 Mitglieder und 306 Stellvertreter. Die Schweiz ist mit 12 Parlamentariern und Parlamentarierinnen – Sechs Mitglieder und sechs Ersatzmitglieder – aus dem Parlament vertreten; jeweils vier Mitglieder des Nationalrates und zwei Mitglieder des Ständerates sowie als Ersatzmitglieder vier Mitglieder des Nationalrates und zwei Mitglieder des Ständerates. Die Verteilung auf die Fraktionen erfolgt im Verhältnis zu deren Sitzzahl im National- und Ständerat.

Stand: 30. Januar 2023

Ordentliche Mitglieder und Ersatzmitglieder 

Quelle: pace.coe.int/en/members

Weblinks 
 Members A-Z since 1949 - Switzerland auf pace.coe.int
 Schweizerische Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats seit 1963 auf assembly.coe.int
 Parlamentarierdelegation beim Europarat ERD – aktuelle Mitglieder und Ersatzmitglieder auf der Website des Schweizer Parlaments
 ERD Mitgliederliste 2022 - Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates PVER Kreuztabelle via parlament.ch

!
Schweizerische Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
Parlamentarier (Schweiz)